Влоцлавек:

 Влоцлавек — город в Польше, в Куявско-Поморском воеводстве.
 Влоцлавек — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Влоцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство.